Козлович — фамилия. Известные носители:

 Иоанн (Козлович) (ум. 1757) — епископ Русской православной церкви.
 Козлович, Клаудия (род. 1972) — итальянская легкоатлетка.
 Козлович, Лильяна (род. 1962) — словенская женщина-политик.
 Козлович, Сергей Алексеевич (1938—2000) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Козлевич
 Козлов